Elegia
Ou ainda:
Elegia (canção de New Order)
Elegia (género)
Elegia (Crambidae)

Desambiguação